La plupart des vignes sont des plantes grimpantes des régions au climat tempéré ou de type méditerranéen. Ces plantes, en général ligneuses et sarmenteuses au feuillage caduc, relèvent du type biologique transversal des lianes. Le terme générique « vigne » est le nom vernaculaire de plusieurs taxons, essentiellement de la famille des Vitaceae de laquelle relèvent les vignes domestiques et les vignes-vierges.

Patronyme 

 Adrien Vigne (1998-), joueur de rugby à XV français ;
 Daniel Vigne (1942-), réalisateur et scénariste français ;
 Jean Vigne (1933-2010), réalisateur et photographe français ;
 Jérôme Vigne (19?-), dirigeant de fédération sportive française ;
 Joël Vigne (19?-), musicien réunionnais ;
 Octave Vigne (1867-1945), homme politique français ;
 Pierre Vigne (1670-1740), prêtre ardéchois, fondateur de la Congrégation du Saint-Sacrement ;
 Pierre Vigne (1885-196?), syndicaliste français.

 La Vigne
 Michel de La Vigne (1588-1648), médecin français
 Anne de La Vigne (1634-1684), poétesse française.

Autres
 Le Sang de la vigne, série télévisée française policière produite par Telecip, BE-Films et la RTBF (télévision belge) à partir de 2011

Notes et références

Voir aussi